Перепілка Олександр Олексійович (? — 2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Перепілка Сидір (? — ?) — український майстер кахлярства 2-ї половини XVIII століття.